Akt supremacji – ustawa uchwalona przez parlament angielski w roku 1534
 Biała supremacja – ruch uznający białą rasę za wyższą od ludów należących do innych ras
 Czarna supremacja – ideologia twierdząca, że ludzie rasy czarnej górują genetycznie lub rasowo nad innymi

Zobacz też 
 Supremacy (ujednoznacznienie)